Patacó (fitxa), fitxa de cartó, cartolina o plàstic per jugar a patacons. Antigament es feien amb cartes o naips vells mentre que modernament s'han comercialitzat internacionalment amb el nom de Tazos.
 Patacó (joc), joc antic en que es posen els patacons de cap per avall, es colpegen amb el palmell de la mà i, si es donen la volta, es guanyen.
 Patacó (moneda), monedes de diferents èpoques (des de l'edat mitjana fins a l'actualitat) i diferents països (Aràbia, Argentina, Colòmbia, Macau, Amèrica Central i del Sud).
 Pataco (gastronomia catalana), plat típic del Baix Camp fet fonamentalment amb tonyina i patata.
 Patacón (gastronomia llatinoamericana), fregit a força de plàtans verds, popular a diversos països llatinoamericans i del Carib. En les Antilles espanyoles, a Centreamèrica (a excepció de Panamà i Costa Rica) i en parts de Veneçuela, es coneix com a tostón.
 Bons patacón, bons emesos a Argentina durant la crisi econòmica de l'any 2001.